Футбольная лига в сезоне 1969/70 — 72-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Хаддерсфилд Таун». Третий дивизион выиграл «Ориент», Четвёрый дивизион — «Честерфилд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1969/70 на сайте RSSSF.com 

1969
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1969 году
Спорт в Великобритании в 1970 году